Katalan(ska), Catalán  eller Catalan(a) kan avse:

Katalaner – en folkgrupp i östra Spanien
Katalanska – katalanernas språk
Katalan (bakverk) – en kaka som i grunden är en mazarin, men med hallonsylt
Crema catalana –  en traditionell katalansk efterrätt som tillagas av mjölk, äggulor, socker och redning
 Pilar Catalán (1958– ), – en botaniker